Příjmení Herák nosí více významných osobností:

 Jan Herák (* 1954) – český výtvarník, keramik
 Karol Herák (* 1960) – slovenský fotbalista
 Vladimír Herák (* 1959) – český výtvarník a pedagog

jiný význam
 hovorový výraz pro heroin